Karimova est un patronyme slave féminin correspondant au patronyme masculin Karimov. Il est notamment porté par :

Dursadaf Karimova, judokate handisport azerbaïdjanaise
Evgeniya Karimova, taekondoïste ouzbèke
Gulnara Karimova, femme d'affaires et femme politique ouzbèke, fille de Islom Karimov et de Tatiana Akbarovna Karimova
Natalia Karimova, cycliste russe
Tatiana Akbarovna Karimova, économiste ouzbèke, épouse de Islom Karimov
Yulia Karimova, tireuse sportive russe

Patronyme slave